Aral Moreira kan syfta på:

Brasilien 

 Aral Moreira (kommun), Mato Grosso do Sul, 
 Aral Moreira (ort), Mato Grosso do Sul,